Valåstjärn kan syfta på:
Valåstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Valåstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (4,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn